Bogdanovac je lahko:
 Bogdanovac, Babušnica (Srbija)
 Bogdanovac, Bujanovac (Srbija)